Division II i fotboll 1976 var 1976 års säsong av Division II som bestod av två serier, med 14 lag i varje serie. Det var då Sveriges näst högsta division. Varje serievinnare gick direkt upp till Allsvenskan och de tre sämsta degraderades till Division III. Det gavs 2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.

Förlopp
Den 20 maj 1976 noterades publikrekord för Division II då  personer såg matchen Gais-IFK Göteborg (1–3) på Nya Ullevi i Göteborg.

Serier

Norra 

BK Derby till Allsvenskan och Ope IF, Domsjö IF och Gefle IF flyttades ner till division III. Från division III kom IF Brommapojkarna, Lycksele IF och Vasalunds IF.

Södra 

IFK Göteborg gick upp till Allsvenskan och Motala AIF, Emmaboda IS och Trollhättans IF flyttades ner till division III. Från Allsvenskan kom Åtvidabergs FF och Örgryte IS och från division III kom Alvesta GIF, IFK Ulricehamn och Mjällby AIF.

Källor

Fotnoter

Fotboll i Sverige 1976
1976
Fotbollssäsongen 1976